Mellem himmel og jord kan henvise til flere emner
 Mellem himmel og jord - en episode af Huset på Christianshavn
 Mellem himmel og jord (film) - en film fra 1989